Назарьев — русская фамилия.

Известные носители:

 Назарьев, Валериан Никанорович (1829—1902) — общественный деятель, публицист.
 Назарьев, Георгий Андреевич (1925—1994) — капитан Советской Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.

См. также 
 Назарьевы — старинный русский дворянский род.

Примечания